Valentin steht für:

 Valentin, ein männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt
 Valentin (Papst), im Jahr 827 kurzzeitig Papst
 Valentin (Prag), Bischof von Prag
 Valentin (Troppau-Ratibor), gemeinsam mit seinen Brüdern Nikolaus VI. und Johann IV

Siehe auch:
 Valentino
 Saint-Valentin
 Sankt Valentin